Società Sportiva Rugby Reggio Calabria, club di rugby a 15 di Reggio Calabria, esistito dal 1965 al 1979;
 A.S.D. Rugby Reggio, club di rugby a 15 di Reggio Emilia, tuttora esistente.